CFCF peut faire référence à :

 CFCF-DT, une station de télévision montréalaise.
 CINW, une station de radio également située à Montréal au Québec, appelée CFCF de 1920 à 1991.
 CKBE-FM, autre station de radio montréalaise, dont l'indicatif fut CFCF-FM de 1947 à 1963.
 , un musicien électronique canadien.